grobla – budowla hydrotechniczna

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 47, w tym 8 podstawowych

 Grobla – część miasta Łaszczów
 Grobla – część miasta Niepołomice
 Grobla – część miasta Osiek
 Grobla – część miasta Poznań

Inne 
 grobla – przedział na statku wodnym
 Grobla – pozostałości wczesnośredniowiecznego grodziska w Podegrodziu
 Grobla – dawna gromada